Əzgilli – centro abitato del distretto di Göygöl, in Azerbaigian
 Əzgilli – centro abitato del distretto di Zaqatala, in Azerbaigian